Pacific Palisades steht für:

 Pacific Palisades, Stadtteil von Los Angeles, Kalifornien
 Pacific Palisades (Film), französisch-amerikanischer Film von Bernard Schmitt (1990) 
 Pacific Palisades, Originaltitel von L.A. Affairs, US-amerikanische Fernsehserie (1997)